Osoby o tym nazwisku:
 Bohdan Wyżnikiewicz − polski ekonomista i statystyk
Janusz Wyżnikiewicz − polski architekt
 Władysław Turczynowicz-Wyżnikiewicz − polski lekarz weterynarii, epizootiolog, bakteriolog